szkoła – jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem, wychowaniem i opieką – zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie;
 szkoła w nauce lub w sztuce – kierunek zbliżonych do siebie idei lub metod dydaktycznych lub twórczych;
 szkoła – budynek użyteczności publicznej przeznaczony dla społecznych celów edukacyjnych zgodnie z systemem oświaty;
 „Szkoła” – tygodnik wydawany na przełomie XIX/XX wieku we Lwowie;
 Szkoła – serial telewizyjny emitowany w TVN i TVN7 w latach 2014–2020.

Wybrane typy szkół 
 w filozofii:
 szkoła elejska
 szkoła badeńska
 szkoła frankfurcka
 szkoła marburska
 polska szkoła filozofii pedagogiki
 polska szkoła filozofii medycyny
 w architekturze:
 szkoła chicagowska
 w socjologii
 szkoła chicagowska
 w ekonomii:
 szkoła chicagowska
 szkoła austriacka
 w muzyce:
 szkoła wenecka
 szkoła Notre-Dame
 szkoła burgundzka
 szkoła mannheimska
 szkoła starowiedeńska
 Schola Cantorum – Szkoła Kantorów;
 inne:
 szkoła lwowsko-warszawska
 szkoła lelewelowska
 Łódzka Szkoła Filmowa